Beauregard, Ain
 Beauregard, Lot